Walter Mirabelli – calciatore italiano nato nel 1934
Walter Mirabelli – calciatore italiano nato nel 1968
Walter Mirabelli – calciatore argentino